Jan Klas může být:

 Jan Klas (manažer) (* 1965) – český manažer
 Jan Klas (politik) (* 1958) – český politik a poslanec
 Jan Klas (publicista) (* 1953) – český teolog a publicista